Tóth Gabriella (Debrecen, 1986. december 16. –) válogatott labdarúgó, középpályás. Jelenleg a német Werder Bremen labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2001 és 2004 között a Debreceni VSC labdarúgója volt. 2004 tavaszán, idény közben szerződött Szombathelyre a Viktória FC csapatához és így tagja lett az abban a szezonban bajnokságot nyert csapatnak. A 2008–09-es idényben ismét bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. Kétszeres magyar kupa győztes. 2010-ben a német Lokomotive Leipzighez szerződött csapattársával, Szuh Erikával együtt. 2013 nyarán ismét Szuh Erikával az 1. FC Lübars együtteséhez igazolt. Két szezon után a szintén német Werder Bremen játékosa lett és megnyerte a klubbal a Bundesliga 2-t a 2016–2017-es szezonban.

A válogatottban
2004 óta 84 alkalommal szerepelt a válogatottban és két gólt szerzett. Hétszeres U19-es válogatott.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2003–04, 2008–09
 2.: 2004–05, 2006–07, 2007–08, 2009–10
 3.: 2005–06
 Magyar kupa
 győztes: 2008, 2009

 Bundesliga 2
 bajnok: 2016–17

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források

További információk 
 
 
 
 
 www.dffls.info
 Wechselübersicht der 2. Liga-Nord zur Saison 2013/ 2014  
 Tóth Gabriella adatlapja a Weltfussball oldalán 

1986-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Debreceni VSC női labdarúgói
A Viktória FC labdarúgói
A Werder Bremen női labdarúgói
Az 1. FC Lübars női labdarúgói
Debreceniek